|-
| (165601) 2001 FK51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165602) 2001 FH55||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165603) 2001 FM57||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165604) 2001 FC59||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165605) 2001 FQ61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165606) 2001 FJ64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165607) 2001 FS66||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165608) 2001 FX67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165609) 2001 FN69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165610) 2001 FU82||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165611) 2001 FC84||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 165612 Стекпол (Stackpole)||||23 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (165613) 2001 FH89||||27 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165614) 2001 FC96||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165615) 2001 FD99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165616) 2001 FF102||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165617) 2001 FS102||||18 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165618) 2001 FE106||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165619) 2001 FA107||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165620) 2001 FF109||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165621) 2001 FU109||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165622) 2001 FZ109||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165623) 2001 FZ113||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165624) 2001 FQ128||||19 березня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (165625) 2001 FA130||||29 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165626) 2001 FX135||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165627) 2001 FZ142||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165628) 2001 FT146||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165629) 2001 FL151||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165630) 2001 FC156||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165631) 2001 FM160||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165632) 2001 FF163||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165633) 2001 FR167||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165634) 2001 FA171||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165635) 2001 FC176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165636) 2001 FL180||||20 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165637) 2001 FA188||||21 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165638) 2001 FH192||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165639) 2001 GO3||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165640) 2001 GO5||||15 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165641) 2001 GG10||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165642) 2001 GJ11||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165643) 2001 GK11||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165644) 2001 HB2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165645) 2001 HX17||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165646) 2001 HP19||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165647) 2001 HL24||||27 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165648) 2001 HM25||||26 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165649) 2001 HC33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165650) 2001 HN36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165651) 2001 HG42||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165652) 2001 HH44||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165653) 2001 JP3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165654) 2001 JE11||||2 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (165655) 2001 KB2||||19 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Петр Правец
|-
| (165656) 2001 KN16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165657) 2001 KA18||||20 травня 2001||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (165658) 2001 LX5||||12 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 165659 Michaelhicks||||15 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165660) 2001 LE18||||15 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165661) 2001 MJ1||||16 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165662) 2001 MS29||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165663) 2001 MT29||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165664) 2001 MO30||||30 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165665) 2001 MJ31||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165666) 2001 NF1||||12 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165667) 2001 NO7||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165668) 2001 NG12||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165669) 2001 NT16||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165670) 2001 NH20||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165671) 2001 OA1||||17 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165672) 2001 ON1||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165673) 2001 OJ15||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165674) 2001 OV24||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165675) 2001 OD29||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165676) 2001 OG41||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165677) 2001 OG42||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165678) 2001 OA51||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165679) 2001 OU52||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165680) 2001 OY58||||21 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165681) 2001 OO64||||24 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165682) 2001 OY65||||22 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (165683) 2001 OK68||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (165684) 2001 OD71||||20 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165685) 2001 OA74||||27 липня 2001||Обсерваторія університету Стівена Остіна||Обсерваторія університету Стівена Остіна
|-
| (165686) 2001 OY75||||27 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165687) 2001 OV81||||26 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165688) 2001 OU87||||30 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165689) 2001 PY1||||8 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165690) 2001 PA3||||3 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165691) 2001 PM6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165692) 2001 PS16||||9 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165693) 2001 PC18||||9 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165694) 2001 PQ28||||14 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі, Андреа Боаттіні
|-
| (165695) 2001 PT32||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165696) 2001 PQ34||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165697) 2001 PR34||||10 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (165698) 2001 PA44||||15 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165699) 2001 PD44||||15 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (165700) 2001 PQ44||||15 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

165600